Aviñonet puede referirse a:
 Aviñonet de Puig Ventós, municipio de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona (Cataluña, España).
 Aviñonet del Penedés, municipio de la comarca del Alto Panadés en la provincia de Barcelona (Cataluña, España).